Награда Сателит за најбољег глумца у главној улози једна је од Награда Сателит које додељује „Међународна новинарска академија“. Награда се додељује у две категорије − за најбољег глумца у драми и за најбољег глумца у мјузиклу или комедији. Од 2011. до 2017. године, ове две награде су биле спојене у једну.

Најбољи глумац у мјузиклу или комедији (1996−2010, 2018−)

Најбољи глумац у драми (1996−2010, 2018−)

Најбољи глумац у играном филму (2011−2017)

Извори 

Награде Сателит